A Varinha  (também conhecida como vareta) é um bastão fino de madeira, feito de um galho de árvore. É um instrumento correlacionado ao elemento fogo. Na tradição alexandrina, ele é correlacionado ao elemento ar. É símbolo da força de vontade, e do poder mágico do bruxo que o possui.

As varinhas prontas são feitas com muitos detalhes, e geralmente tem um grande valor de mercado. Porém o trabalho manual na criação é de grande importância.

Características 

A vareta de acordo com vários compêndios de magia, deve ter aproximadamente a medida que vai do cotovelo à ponta do dedo indicador em comprimento, mas uma varinha média, tem aproximadamente 50cm. 

Antes de se cortar o galho deve-se sempre pedir autorização à árvore. Se você sentir que ela consente, pode cortá-lo! Mas é sempre melhor recolher um galho caído e agradecer a natureza por dar esse presente

Utilização 

É usada para invocar seres diversos em um ritual. Além de ser utilizada também para traçar o Círculo Mágico, desenhar símbolos mágicos e direcionar a energia. Muitos também mexem no caldeirão com ele.
Embora não seja muito utilizada.

Ligações externas 
Círculo Sagrado - Instrumentos

Paganismo
Esoterismo
Terminologia Wicca